Beat Generation – movimento giovanile
 Beat Generation – opera teatrale di Jack Kerouac del 1957
 Beat Generation – singolo delle Fairies del 2012